By, by и BY могут иметь следующие значения:
 BY — код страны Республика Беларусь в ISO 3166-1 alpha-2
 .by — домен верхнего уровня, выделенный для Белоруссии.

См. также 
 Ву